Sibișel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sibișel (Beriu), Dorf im Kreis Hunedoara
 Sibișel (Râu de Mori), Dorf im Kreis Hunedoara